Sófalva, Beszterce-Naszód megyei település, Romániában
Felsősófalva, Hargita megyei település, Romániában
Alsósófalva, Hargita megyei település, Romániában
Husztsófalva, település a Huszti járásban, Ukrajnában